Дупа Деал има више значења:

 Дупа Деал (Лупша), насеље у округу Алба у Румунији
 Дупа Деал (Понор), насеље у округу Алба у Румунији
 Дупа Деал (Бистрица-Насауд), насеље у округу Бистрица-Насауд у Румунији
 Дупа Деал (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Дупа Деал (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији